Cyphoma är ett släkte av snäckor. Cyphoma ingår i familjen Ovulidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Snäckor
Cyphoma